Galović je lahko:
 Galović Selo (Hrvaška)
 Galović, Srbija
 priimek Galović

Glej tudi 
 Galovići (Srbija)